Charlottenhof kan syfta på följande platser:

Estland 

 Aegviidu, ort, Harju län, Aegviidu vald,

Polen 

 Sosny (ort), Lubusz vojvodskap,

Tyskland 

 Charlottenhof, slott, Brandenburg, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar